Parque São José (Belford Roxo) - bairro de Belford Roxo
 Parque São José (Belo Horizonte) - bairro de Belo Horizonte
 Parque São José (Fortaleza) - bairro de Fortaleza